Malvína (řidčeji také Malvina) je řídce užívané ženské jméno nejasného původu a významu. Nejčastěji se považuje za zkráceninu germánského Madalwine a vykládá se jako přítelkyně práva či spravedlivá, nebo za odvozené z keltštiny s významem jasných očí, brv, čela.

Malvina mohla být stvořena z gaelského slova mala mhinn "hladké čelo". Bylo stvořené skotským básníkem Jamesem Macphersonem. Jméno se stalo populární ve Skandinávii.

Domácká podoba jména je Malka, Malvínka, Malva, Malvin či Malina.

Statistické údaje 
Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Jméno Malvína v jiných jazycích 
 anglicky: Malvina
 německy: Malwine
 polsky: Malwina
 slovensky: Malvína

Datum jmenin 
 Slovenský kalendář: 11. ledna
 Maďarský kalendář: 19. dubna
 Polský kalendář: 4. července

Známé osoby se jménem Malvína 
 Malvína z Bretaně, románová postava J. K. Jerome
 Malvina Bolus – kanadská historička a sběratelka umění
 kpt. Malvína Friedmannová-Fantová – velitelka zdravotní hlídky 1. čs. samost. polního praporu v SSSR
 Malvina Garrigues – dánsko-německá sopranistka
 Malvina Hoffman – americká sochařka
 Malvina Longfellow – americká herečka němých filmů
 Malvina Major – novozélandská zpěvačka
 Malvína Pachlová – česká herečka
 Malvina Pastorino – argentinská herečka
 Malvina Polo – americká herečka
 Malvina Reynolds – americká folková a bluesová zpěvačka
 Malvína Schalková – česko-rakouská židovská malířka

Jménem Malvina byla pojmenována planetka (8636) Malvina.

Ženská jména
Ženská jména germánského původu
Ženská jména keltského původu